Pawieł Władimirowicz Karielin, ros. Павел Владимирович Карелин (ur. 27 kwietnia 1990 w Gorkim, zm. 9 października 2011 w obwodzie niżnonowogrodzkim) – rosyjski skoczek narciarski.

W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 13 grudnia 2003 w Lillehammer. W Pucharze Świata zadebiutował w konkursie drużynowym w Ruce, rozegranym 30 listopada 2007. Zajął w nim wraz z reprezentacją ósme miejsce. W swoim debiutanckim sezonie PŚ w skokach zajął 32. miejsce z dorobkiem 129 punktów. W sezonie 2010/2011 po raz pierwszy w karierze stanął na podium konkursu Pucharu Świata, zajmując drugie miejsce w konkursie w Garmisch-Partenkirchen.

19 marca 2011 skoczył w Planicy 208 m, co było jego rekordem życiowym. 9 października tego samego roku zginął w wypadku samochodowym. Podczas wypadku nie zadziałały poduszki powietrzne w jego samochodzie. Sekcja zwłok wykazała, iż Karielin prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Karielina na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Karielina na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2005  Rovaniemi – 46. miejsce
 2006  Kranj – 29. miejsce
 2007  Tarvisio – 33. miejsce
 2008  Zakopane – 7. miejsce
 2010  Hinterzarten – 9. miejsce
 Drużynowo
 2005  Rovaniemi – 13. miejsce
 2006  Kranj – 14. miejsce
 2007  Planica – 10. miejsce
 2008  Zakopane – 11. miejsce
 2010  Hinterzarten – 8. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów PŚ

Man of the Day PŚ

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej LPT

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil skoczka na stronie FIS 

Rosyjskie ofiary wypadków drogowych
Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1990
Zmarli w 2011
Ludzie urodzeni w Niżnym Nowogrodzie